Le tournoi de tennis de Johannesburg 2011 du circuit ATP se tient du 31 janvier au 6 février.

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Johannesburg
ATP 2011
Sport en Afrique du Sud en 2011
Tennis en janvier 2011
Tennis en février 2011